TXNDC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 432 амінокислот, а молекулярна маса — 47 629.

Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки